Очеретянська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Пулинський район
 Очеретянська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Черняхівський район